Giare ima više značenja:
 Giare, Mantua
 Giare, Rovigo
 Giare, Venezia
 Giare, Verona